Eutemnospondyli — група темноспондилів. Найбільша підгрупа темноспондилів, фактично, включає більшу частину членів цієї групи крім Edopoidea. Найдавніші представники Eutemnospondyli походять із раннього карбону, до кінця цього періоду виділяються більшість великих підгруп Rhachitomi, за пермського з‘являються стереоспондиломорфи й, серед них, стереоспондили. Невдовзі після пермсько-тріасового вимирання майже всі групи крім стереоспондилів вимирають, а ці останні проквітають, принаймні, до норію, після котрого підтверджено виживання всього двох груп - Mastodonsauridae (вимерлих між тріасом і юрою) й Brachyopoidea. Дві родини брахіопоїдів представляли собою, ймовірно, все пост-тріасове різноманіття темноспондилів. Зрештою, Chigutisauridae, остання група темноспондилів (за виключенням Lissamphibia), вимирає на початку крейдового періоду.

Філогенія 

Райнер Шох 2013-го року провів один із наймаштабніших філогенетичних аналізів темноспондилів за десятиліття. Результати його аналізу представлено в кладограмі наведеній нижче:

Примітки